1046 км, 1046-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них название населённых пунктов.

 1046 км — населённый пункт (тип: железнодорожная казарма) в Зуевском районе Кировской области в составе Кордяжского сельского поселения.
 1046-й км — урочище в Республике Коми, в правобережье нижнего течения р. Керавож, координаты 64°47' 56°08'
 1046 км — пассажирская платформа, Донецкая железная дорога, Луганская область. Код 495310.
 1046 км — остановочный пункт на территории Зуевского района Кировской области, Горьковская железная дорога. Код 273817.